Cefisòdor poeta còmic atenenc 
 Cefisòdor, orador atenenc 
 Cefisòdor, pintor grec